Да́шко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 
 Да́шкова, Полина (род. 1960) — псевдоним российской писательницы Татьяны Поляченко.
 Дашкова, Софья Андреевна (1822—1908) — статс-дама двора, жена князя Г. Г. Гагарина.